El nombre Daniel Guzmán puede hacer referencia a:

Daniel Guzmán (1973), actor y director español.
Daniel Guzmán Castañeda (1965), exfutbolista y entrenador mexicano.
Daniel Guzmán Miranda (1992), futbolista mexicano, hijo del anterior.